Пикпю́с ():

 Пикпюс — квартал в XII округе Парижа;
 Пикпюс — станция парижского метро;
 Пикпюс — частное кладбище в Париже.